Legio III Gallica — criada em 49 a.C. por Júlio César
 Legio III Augusta — criada em 43 a.C. por Otaviano
 Legio III Cyrenaica — criada em 36 a.C. provavelmente por Marco Antônio
 Legio III Italica — criada em 165 por Marco Aurélio
 Legio III Parthica — criada em 197 por Sétimo Severo
 Legio III Diocletiana — criada em 295/7 por Diocleciano

 Legio III Isaura — criada em 295/7 por Diocleciano